Grønhøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Grønhøj (Asdal Sogn) – en bebyggelse i Asdal Sogn
 Grønhøj (Bryndum Sogn) – et areal i Bryndum Sogn
 Grønhøj (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Frederiks Sogn
 Grønhøj (Gunderup Sogn) – et areal i Gunderup Sogn
 Grønhøj (Hammel Sogn) – et areal i Hammel Sogn
 Grønhøj (Ilskov Sogn) – et areal i Ilskov Sogn
 Grønhøj (Ingstrup Sogn) – en bebyggelse i Ingstrup Sogn
 Grønhøj (Ove Sogn) – et areal i Ove Sogn
 Grønhøj (Skjellerup Sogn) – et areal i Skjellerup Sogn
 Grønhøj (Horsens) – en jættestue og en gravhøj syd for Bygholm Sø ved Horsens.

Andre steder:
 Grønhaug (Grønhøj) - ved Avaldsnes i Norge